Filippo Messori (né en 1973), joueur de tennis italien ;
 Giorgio Messori (1955-2006), écrivain italien ;
 Matteo Messori (né en 1976), musicien italien ;
 Vittorio Messori (né en 1941), écrivain et journaliste italien.

Patronyme italien